Николай Иванович Алексе́ев:
 Алексеев, Николай Иванович (1911—1962) — общественный и партийный деятель, директор завода ВЭФ.
 Алексеев, Николай Иванович (1868—1919) — русский генерал, член военной организации «Национального центра».
 Алексеев, Николай Иванович (1898—1990) — советский писатель и военный.
 Алексеев, Николай Иванович (1875—1930–е) — архитектор двора великого князя Кирилла Владимировича.